Ли́па () — остановочный пункт в Несвижском районе Минской области. Железнодорожная платформа находится между станцией Городея и платформой Хвоево.

Платформа расположена в нескольких километрах от деревней Высокая Липа, Бояры, Головцы.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги